Mateo Cantacuceno (en griego: Ματθαίος Ασάνης Καντακουζηνός, Matthaios Asanēs Kantakouzēnos, h. 1325-1383 o 1391) fue un emperador bizantino desde 1353 hasta 1357.

Vida 
Mateo Asanes Cantacuceno era hijo del emperador Juan VI Cantacuceno e Irene Asanina. A cambio del apoyo que proporcionó a su padre durante su lucha con Juan V Paleólogo, se le permitió anexionarse parte de Tracia bajo su propio dominio y, en 1353, fue proclamado emperador conjunto. Desde su dominio tracio, dirigió varias guerras contra los serbios. Un ataque, que preparó en el año 1350, quedó frustrado por la traición de sus auxiliares turcos. En 1357, fue capturado por sus enemigos, quienes lo entregaron al emperador rival, Juan V Paleólogo. Obligado a abdicar, se trasladó a Moréa, en 1361, y ayudó a su hermano, Manuel Cantacuceno en su gobierno. Después de la muerte de su hermano en 1380, Mateo Asanes Cantacuceno gobernó Moréa hasta el nombramiento del nuevo gobernador, Teodoro I Paleólogo, en 1381, y su llegada en 1382.  Antes de completarse la plena transición de poder en Moréa de la familia Cantacucena a la de los Paleólogos, Mateo había dimitido del poder en moréa en favor de su hijo Demetrio I Cantacuceno.

Familia 
De su esposa Irene Paleóloga, Mateo Asanes Cantacuceno tuvo varios hijos, entre ellos:
 Juan Cantacuceno, despotēs
 Demetrio Cantacuceno, sebastokratōr
 Teodora Cantacucena
 Helena Cantacucena, quien se casó con Luis Fadrique, conde de Salona
 María Cantacucena, que casó con Juan Láscaris Calófero

Ancestros

Referencias 
 
 Oxford Dictionary of Byzantium, 1991.

Enlaces externos 

Emperadores del Imperio bizantino de la dinastía de los Paleólogos
Emperadores bizantinos ortodoxos
Emperadores del Imperio bizantino del siglo XIV
Déspotas de Morea
Familia Cantacuceno